Појам Ржишче може се односити на:

 Ржишче (Литија), насељено место у општини Литија, Република Словенија
 Ржишче (Костањевица об Крки), насељено место у општини Костањевица об Крки, Република Словенија